Ligue 1 2006/2007 spelades 4 augusti 2006-26 maj 2007 och var Frankrikes högsta division i fotboll säsongen 2006/2007. Segrade gjorde det regerande mästarlaget Olympique Lyonnais med 83 poäng, hela 17 poäng före tvåan Olympique de Marseille.

Efter en förlust mot närmsta konkurrenten, vann Olympique Lyonnais serien med sex matcher kvar att spela, den 21 april 2007, och blev första lag i de "fem stora" fotbollsligorna i Europa att vinna sex raka ligatitlar.

Poängtabell 

Noteringar

Källor

2006 i Frankrike
2006 i Monaco
2007 i Frankrike
2007 i Monaco
Fotbollssäsongen 2006/2007
2006/2007